Die 18. Rallye Italien war der 5. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauerte vom 3. bis zum 6. Juni und es wurden insgesamt 20 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Einen fast perfekten Renntag erlebte Hyundai am Freitag, von acht angesetzten Wertungsprüfungen gewann Ott Tänak deren fünf und Teamkollege Dani Sordo drei. Tänak führte am Abend das Gesamtklassement mit über 19 Sekunden vor Sordo an. Weltmeister Sébastien Ogier (Toyota) blieb mit 36,2 Sekunden Rückstand in Reichweite zum Sieg. Teemu Suninen im M-Sport-Ford überschlug sich bereits in der ersten WP, Fahrer und Co-Pilot blieben unverletzt.

In der 12. Wertungsprüfung fiel eine Vorentscheidung um den Sieg. Mittlerweile führte Tänak mit über 40 Sekunden Vorsprung, prallte dann an einen großen Stein und beschädigte das Auto so stark, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Ogier erbte die Führung, da er Sordo bereits vorher überholt hatte. Sordos Hyundai stand kurz still nach einer Wasserdurchfahrt. In WP 15 überschlug sich der Spanier auf Grund eines Hinterradaufhängungsbruchs, er musste daraufhin die Rallye aufgeben. Takamoto Katsuta (Toyota) war am Samstagabend auf Gesamtrang vier geführt, obwohl er zwei Reifenschäden zu beklagen hatte. Vor ihm auf dem dritten Platz Thierry Neuville (Hyundai) und Elfyn Evans (Toyota) auf Rang zwei.

Ogier fuhr am Sonntag auf Sicherheit und gewann die Rallye auf Sardinien mit rund 46 Sekunden Vorsprung auf Evans. Neuville belegte den dritten Rang und gewann die fünf zusätzlichen WM-Punkte für den Sieg bei der Powerstage.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 55 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 40 von 55 gemeldeten Fahrzeuge klassiert.

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye-Italien: https://www.rallyitaliasardegna.com/

Einzelnachweise 

Italien
2021